Хинтон () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Хинтон, Алан (род. 1942) — английский футболист.
 Хинтон, Джеррика (род. 1981) — американская телевизионная актриса.
 Хинтон, Джеффри (род. 1947) — британский информатик, известный своими работами над искусственными нейросетями.
 Хинтон, Майкл (1923—2000) — британский философ, основатель дизъюнктивизма.
 Хинтон, Мартин (1883—1961) — британский зоолог, член Королевского общества.
 Хинтон, Сьюзен Элоиза (С. Е. Хинтон; род. 1948) — американская писательница, автор подростковой литературы.
 Хинтон, Чарльз Говард (1853—1907) — британский математик. 
 Хинтон, Шанти (род. 1979) — американская актриса, обладательница титула «Мисс США» 2002 года.

Топоним 
 Хинтон — город в штате Западная Виргиния, США.
 Хинтон — город в штате Айова, США.
 Хинтон — город в Альберте, Канада.